La palabra lechín puede hacer referencias a:
Juan Lechín Oquendo (1914-2001). Líder sindical de Bolivia.
Olivo lechín. Una variedad de olivo que se cultiva en Andalucía.